Сен-Самсо́н-ла-Потрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 32 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 270,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Самсон-ла-Потрі на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Самсон-ла-Потрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Самсон-ла-Потрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Самсон-ла-Потрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза